Mueang Lampang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 235.092 de locuitori și o suprafață de 1.156,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 180 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Lampang